Presa diretta – in ambito cinematografico, la acquisizione in contemporanea di audio e video.
 Presa diretta – tipo di cambio meccanico, costituito dalla sola frizione centrifuga, nel caso sia munito di un cambio a marce, prende la denominazione del cambio a frizione automatica.
 Presa diretta – programma d'approfondimento giornalistico di Rai 3.